3627 Sayers – asteroide della fascia principale
 Cratere Sayers – cratere sulla superficie di Venere

Persone 

 Chrystina Sayers – cantante statunitense
 Dorothy L. Sayers – scrittrice britannica
 Elizabeth Sayers – tennista australiana
 Goldie Sayers – giavellottista britannica
 Gale Sayers – giocatore di football americano statunitense
 Peig Sayers – scrittrice irlandese di lingua irlandese

Pagine correlate 

 Sayer
 Sawyer